Павло (апостол)
 Іван і Павло
 Павло Фівейський
 Павло Препростий
 Павло Авреліан
 Павло Ісповідник
 Павло III Константинопольський
 Павло IV Новий
 Павло Нарбонський
 Павло Хреста
 Павло та Іван
 Павло та Юліана
 Павло (Конюшкевич)
 Павло (Ґойдич)
 Павло Денн
 Петро, Діонісій, Андрій, Павло, Христина
 Павло Візантійський
 Павло Кесарійський (Палестинський)
 Павло Коринфський
 Павло Лампсакський
 Павло Латрийський
 Павло Неокесарійський
 Павло Нікейський
 Павло Печерський
 Павло Синайський
 Павло Руський
 Павло Мікі

Церква, культові споруди 
 
 Базиліка Святого Павла у Римі
 Собор святого Павла в Лондоні
 Собор Святого апостола Павла (Гатчина) в Санкт-Петербурзі

Кораблі 
 Святий Павло (фрегат)
 Святий Павло (корабель, 1693)
 Святий Павло (лінійний корабель, 1743)
 Святий Павло (лінійний корабель, 1755)
 Святий Павло (лінійний корабель, 1784)
 Святий Павло (лінійний корабель, 1794)

Персоналії за алфавітом
Святі